Бурак Индже (; род. 20 января 2004, Маниса, Турция) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Арминия» и сборной Турции до 21 года.

Карьера

«Алтынорду»
В июле 2019 года стал игроком «Алтынорду». Дебютировал в Первой лиге Турции 18 августа 2019 года в матче с «Хатайспором». Дебютный мяч забил в ворота «Эскишехирспора». В Кубке Турции сыграл в матче с «1922-Конья».

«Арминия»
В январе 2022 года перешёл в «Арминию» из Билефельда. Дебютировал в Бундеслиге 13 марта 2022 года в матче с дортмундской «Боруссией», заменив Патрика Виммера.

Ссылки
 Профиль на Transfermarkt

Примечания
       
 
 
Футболисты Турции          
Игроки ФК «Алтынорду»   
Игроки ФК «Арминия» Билефельд